UK Championship 2002 (PowerHouse UK Championship) var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 1 och 15 december 2002 i Barbican Centre i York, England. Mark Williams vann turneringen efter att ha slagit Ken Doherty i finalen med 10-9. Det var Dohertys andra raka finalförlust, men ett fall framåt jämfört med förra årets utklassning.

Resultat

Final

Huvudturnering
I huvudturneringen deltog 48 spelare. Nedan redovisas resultaten från och med andra omgången, då de högst seedade spelarna gick in i turneringen.

Källor

Referenser

Externa länkar
WWW Snooker
Snooker Scene

2002 i Storbritannien
Snookersäsongen 2002/2003
2002